Дживани () — город в Пакистане, расположен в провинции Белуджистан.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 13 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В городе есть небольшой аэропорт.

Примечания 

Города Пакистана